

Taksonomia 
 Euterpe (euterpa, warzywnia) – rodzaj roślin drzewiastych z rodziny arekowatych (np. Euterpe edulis, Euterpe oleracea)
 euterpe – łacińska nazwa gatunkowa (np. Macromia euterpe)

Inne 
 Euterpe – planetoida o numerze katalogowym 27
 Euterpe – w mitologii greckiej muza poezji lirycznej

Zobacz też